Корейша — русская фамилия.

Известные носители 
 Корейша, Иван Яковлевич (1783—1861) — московский юродивый и прорицатель.
 Корейша, Леонид Александрович (1896—1973) — советский нейрохирург.
 Карейша, Сергей Демьянович (1854—1934) — русский инженер-путеец, директор ПГУПС.

См. также 
 Корейша (знак) — специальный знак в Японии, располагаемый на автомобилях, возраст водителей которых больше 75 лет.
 Корейш